Сохуэла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 15,15 км². Население — 227 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento
 

Муниципалитеты Риохи